Grisy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Grisy-sur-Seine, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Grisy-Suisnes, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Grisy-les-Plâtres, Île-de-France, Département du Val-d’Oise,